Johannesberg (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Johannesberg (Friedland), een stadsdeel in de stad Friedland 
Johannesberg (Fulda), een stadsdeel in de stad Fulda in Hessen
Bad Hersfeld-Johannesberg, een stadsdeel in de stad Bad Hersfeld in Hessen
Johannesberg (Hudiksvall), een plaats in de Zweedse gemeente Hudiksvall